Га́скелл або Ха́скелл () — англомовне ім'я або прізвище а також топонім.

Прізвище 

 Натанієль Мервін Гаскелл (; 1912—1983) — американський політик-республіканець, 62-й губернатор штату Мен.
 Роберт Гаскелл (; 1903—1987) — американський політик-республіканець, 65-й губернатор штату Мен.
 Гордон Гаскелл (; 1946) — британський музикант, учасник гурту King Crimson.

Ім'я 
 Гаскелл Каррі (; 1900—1982) — американський математик і логік.

Топонім 

 Назва округів у США ():
 Гаскелл (округ, Канзас)
 Гаскелл (округ, Оклахома)
 Гаскелл (округ, Техас)
 Гаскелл — місто, штат Арканзас
 Гаскелл — місто, штат Оклахома
 Гаскелл — місто, штат Техас

Див. також 
 Haskell